Айдамирова — чеченская фамилия, женский вариант фамилии Айдамиров. Известные носители:
 Айдамирова, Аймани Шамсудиновна (род. 1965) — чеченская певица, артистка.
 Айдамирова, Марьям Ахмедовна (1924—1992) — чеченская певица, музыкант.
 Айдамирова, Машар Абузаровна (род. 1963) — чеченская писательница.